Svenska mästerskapet i fotboll 1915 vanns av Djurgårdens IF efter en finalseger mot Örgryte IS med 4-1 på Stockholms Stadion i Stockholm den 17 oktober 1915. Detta var Djurgårdens IF:s andra SM-guld.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1915 i Sverige
Fotbollssäsongen 1915
1915